Christian Meyer (1963), batterista di Elio e le Storie Tese
Christian Meyer (12 dicembre 1969 – ) ciclista tedesco
Christian Meyer (22 settembre 1977 – ) atleta norvegese, specialista del salto con gli sci

Pagine correlate
Christian Meier
Christian Mayer